Cannizzaro, Cannizaro ou Cannizarro peut faire référence à :

Patronyme 
 Andy Cannizaro (né en 1978), joueur américain de baseball.
 Stanislao Cannizzaro (1826-1910), chimiste italien.
 
 Réaction de Cannizzaro
 Règle de Cannizzaro
 Tomas Cannizarro, illustrateur américain.

Divers 
 , commune italienne.